Unter dem Namen Berlin Nordbahnhof sind bzw. waren mehrere Bahnhöfe bekannt:

 der ehemalige Endbahnhof der Berliner Nordbahn, seit 1950 Bahnhof Berlin Eberswalder Straße
 der ehemalige Endbahnhof der Berlin-Stettiner Eisenbahn, seit 1950 Berlin Nordbahnhof
 ein Bahnhof der Berliner S-Bahn, siehe Berlin Nordbahnhof#Der unterirdische S-Bahnhof
 ein Bahnhof der Berliner U-Bahn, siehe U-Bahnhof Naturkundemuseum (bis 1950 Stettiner Bahnhof, seit 1991 Zinnowitzer Straße, seit 2009 heutiger Name)
 der ehemals geplante Monumentalbahnhof, siehe Welthauptstadt Germania#Nord-Süd-Achse